Jefferson County (Alabama)
 Jefferson County (Arkansas)
 Jefferson County (Colorado)
 Jefferson County (Florida)
 Jefferson County (Georgia)
 Jefferson County (Idaho)
 Jefferson County (Illinois)
 Jefferson County (Indiana)
 Jefferson County (Iowa)
 Jefferson County (Kentucky)
 Jefferson Parish (Louisiana)
 Jefferson County (Missouri)
 Jefferson County (Nebraska)
 Jefferson County (New York)
 Jefferson County (Ohio)
 Jefferson County (Oklahoma)
 Jefferson County (Pennsylvania)
 Jefferson County (Tennessee)
 Jefferson County (West Virginia)
 Jefferson County (Wisconsin)
 Jefferson County (Kansas)
 Jefferson County (Mississippi)
 Jefferson County (Montana)
 Jefferson County (Washington)
 Jefferson County (Oregon)
 Jefferson County (Texas)